Князь Василий Иванович Горбатый-Шуйский — князь, воевода и окольничий на службе у Московского князя Ивана IV. Один из представителей княжеского рода Горбатых-Шуйских, отрасли князей Шуйских. Рюрикович в XXII поколении, младший из двоих сыновей окольничего князя Ивана Ивановича Горбатого-Шуйского, который удельных прав уже не имел и также состоял на московской службе.

В июле 1548 года был вторым воеводой большого полка в Муроме, в связи с подготовкой похода на Казань.

Имел единственного сына Михаила.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Воеводы
Василий Иванович
Участники Русско-литовских войн
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании